Ла Ескондида Дос има више значења:

 Ла Ескондида Дос (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Ескондида Дос (Аподака), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Ескондида Дос (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику